

Anno 
 1921 – (MCMXXI in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1921 a.C.

Matematica 
 1921 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1921 Pala – asteroide della fascia principale del sistema solare